Mecomma är ett släkte av insekter. Mecomma ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Mecomma